C40H56O3 – formula molecolare dell'anteraxantina
C40H56O3 – formula molecolare della capsantina

Formule molecolari